Kukučka ist der Familienname folgender Personen:

 Jozef Kukučka (* 1957), slowakischer Fußballspieler
 Peter Kukučka (* 1982), slowakischer Handballspieler und -trainer